Nevogilde ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Nevogilde (Lousada), Gemeinde im Concelho de Lousada
 Nevogilde (Porto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Porto
 Nevogilde (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde